Yushan of Yu Shan kan verwijzen naar:
Yushan (bergtop) (3952 m), de hoogste berg van Taiwan;
Yu Shan (gebergte), het bergmassief waarin deze berg ligt.